Michelangelo kan syfta på:

 Ett förnamn som man tror uppstått genom sammanslagning av det hebreiska namnet Michael med det grekiska namnet Angelo.
 Michelangelo Buonarroti (1475–1564), en konstnär
 Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571–1610), en italiensk barockmålare
 Michelangelo Antonioni (1912–2007), en italiensk filmregissör
 Michelangelo (sång) – en sång med Björn Skifs
 Michelangelo (TMNT) – en av de tecknade figurerna i den amerikanska serien Teenage Mutant Ninja Turtles
 3001 Michelangelo – en asteroid
 Michelangelo (datorvirus) – ett datorvirus